Кансай

 Кансай — регион в Японии
 Кансай — аэропорт в Японии
 Кансай — посёлок городского типа в Таджикистане